Littenbach steht für folgende Gewässer:

 Littenbach (Rheintaler Binnenkanal), linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals in Au, Wahlkreis Rheintal, Kanton Sankt Gallen
 Littenbach (Surb), linker Zufluss der Surb in Endingen, Bezirk Zurzach, Kanton Aargau
 Littenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach an der Landesgrenze bei Aach im Allgäu, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern und Unterlitten, Gemeinde Riefensberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg